Le nom de « crise de Berlin » peut faire référence à deux événements importants de la guerre froide :

 la première crise de Berlin (blocus de Berlin), en 1948-1949 ;
 la seconde crise de Berlin, de 1958 à 1963.